Триумф — российский фильм 2000 года, реж. Владимир Алеников.
 Триумф — американский фильм-драма 2005 года, реж. Билл Пэкстон.
 Триумф — южноафриканская комедия-нуар 2008 года, реж. Микаэл Рейберн.
 Триумф — российский документальный фильм 2011 года, реж. Александр Куприн.
 См. также 
 Триумф воли